

Antroponimi 
 Albano – nome proprio di persona maschile
 Albano – cognome italiano, variante di Alba

Geografia
 Italia
 Albano di Lucania – comune italiano in provincia di Potenza
 Albano Laziale – comune italiano in provincia di Roma
 Albano Sant'Alessandro – comune italiano in provincia di Bergamo
 Albano Vercellese – comune italiano in provincia di Vercelli
 Albano – torrente della provincia di Como

 Filippine
 Delfin Albano – municipalità nella provincia di Isabela

 Svezia 
 Albano – quartiere di Stoccolma

Persone 
 Al Bano – cantante italiano
 Antonio Albano – ex calciatore italiano
 Armando Albano – cestista brasiliano
 Corey Albano – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana
 Davide Albano – attore e doppiatore italiano
 Donatella Albano – politica italiana
 Gianfranco Albano – regista italiano
 Giuseppe Albano – partigiano italiano
 Giuseppe Marco Albano – regista cinematografico italiano
 Lou Albano – wrestler statunitense
 Marcello Albano – fumettista italiano
 Mario Albano – politico, giornalista e storico italiano
 Pablo Albano – ex tennista argentino
 Salvatore Albano – scultore italiano